Vila Maior (Santa Maria da Feira), een plaats in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira
 Vila Maior (São Pedro do Sul), een plaats in de Portugese gemeente São Pedro do Sul